

Letteratura 
Io e la mamma (Mama's Bank Account) – romanzo del 1943 scritto da Kathryn Forbes

Televisione 
Io e la mamma – serie televisiva del 1996 con Delia Scala e Gerry Scotti